<noinclude>Шайхлисламов — татарская фамилия; имеет женскую форму 'Шайхлисламова.</noinclude>
 Шайхлисламов, Зайнулла Гумерович (род. 1938) – советский и российский художник, заслуженный художник Башкирии, член Союза художников Башкирии.
 Шайхлисламова, Ирина Валерьевна (более известна как Ирина Шейк''; род. 1986)  — российская супермодель.